Кубок Косова 2015/2016 () — 23-й розыгрыш Кубка Косова по футболу. В нём приняли участие 28 клубов.

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала 

Приштина прошла в полуфинал автоматически

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Результаты на сайте ffk-kosova.com

2015/2016
Спорт в Косово в 2015 году
Спорт в Косово в 2016 году
Косово